Рыманув:

 Рыманув — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Кросненский повят. 
 Рыманув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Кросненский повят, Подкарпатское воеводство.